Lindach kan syfta på:

 Lindach (kommunfritt område) – ett kommunfritt område i Landkreis Bamberg, Bayern, Tyskland
 Lindach, Eberbach – en stadsdel i Eberbach, Tyskland